Jenna Mohr (ur. 15 kwietnia 1987 w Korbach) – niemiecka skoczkini narciarska. Piętnasta zawodniczka Mistrzostw Świata 2009 w Libercu. Piąta zawodniczka klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego kobiet w sezonach 2007/2008 i 2008/2009.

3 grudnia 2011 w Lillehammer zadebiutowała w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet i zajęła 35. miejsce.

7 stycznia 2012 zdobyła pierwsze punkty w PŚ kobiet w Hinterzarten, zajmując 30. miejsce.

W kwietniu 2012 zakończyła karierę sportową i została policjantką.

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Ljubno – 14 stycznia 2006 (3. miejsce)
  Bischofsgrün – 12 sierpnia 2007 (1. miejsce)
  Pöhla – 15 sierpnia 2007 (3. miejsce)
  Sapporo – 7 marca 2009 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Bischofshofen – 17 sierpnia 2008 (2. miejsce)
  Bischofsgrün – 14 sierpnia 2010 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie fis-ski.com 
 

Urodzeni w 1987
Niemieckie skoczkinie narciarskie
Niemieccy policjanci